Марвин Швабе (; ) — немецкий футболист, вратарь клуба «Кёльн».

Карьера

Ранняя карьера 
Швабе начал свою карьеру в местном клубе «Хассия Дибург», а позднее перешёл в «Киккерс» (Оффенбах). В 2009 году присоединился к «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне. 5 октября 2012 года, все еще будучи активным игроком юношеской команды, он дебютировал за вторую команду в игре против «Ворматии» в Региональной лиге «Юго-Запад».

«Хоффенхайм» 
В 2013 году Швебе подписал контракт с «Хоффенхаймом» и в следующем сезоне играл за их вторую команду, а также в Региональной лиге «Юго-Запад», играя за команду клуба до 19 лет. С последним он выиграл чемпионат Германии до 19 лет. В сезоне Бундеслиги 2014/15 он был переведён в первую команду, но по-прежнему выступал за вторую.

Швабе на правах аренды присоединился к клубу Оснабрюк из Третьей лиги Германии на сезон 2015–16. 25 июля 2015 года он дебютировал в матче против «Эрцгебирге» .

В сезоне 2016/17 Швабе был отдан в аренду в дрезденское «Динамо» из Второй Бундеслиги. 6 августа 2016 года он дебютировал в матче против «Нюрнберга». 19 мая 2017 года аренда была продлена ещё на один сезон.

«Брондбю» 
В 2018 году был подписан датской командой «Брондбю» в качестве замены Фредерику Рённову, который, в свою очередь, был подписан франкфуртским «Айнтрахтом». Швабе подписал с клубом трехлетний контракт. В «Брондбю» он основным вратарём как под руководством Александра Цорнигера, так и под руководством Нильса Фредериксена. Ходили слухи, что во время своего пребывания в Дании он несколько раз возвращался на просмотры в Германию, включая «Штутгарт» в 2019 и 2020 годах, но оба раза подписанием не завершились.

1 июня 2021 года Швабе подтвердил, что покинет «Брондбю» по истечении срока его контракта.

«Кёльн» 
1 июля 2021 года стало известно, что Швабе бесплатно перешёл в команду «Кёльн» из Бундеслиги, чтобы стать дублером стартового вратаря Тимо Хорна. 8 августа дебютировал в матче Кубка Германии против «Карл Цейсса», где его команда выиграла после серии пенальти.

Клубная статистика

Достижения

Клубные

«Брондбю» 
 Чемпион Дании: 2020/21

Международные 
 Чемпион молодёжного чемпионата Европы: 2017

Примечания

Ссылки 

 Швабе на WorldFootball.net 
 Швабе на soccer365.ru 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Айнтрахт II» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Хоффенхайм II»
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Кёльн»